Slagelse (gemeente)
 Slagelse (plaats)
 Slagelse FH, een handbalclub